Power Rangers Zagubiona galaktyka – siódmy sezon amerykańskiego serialu dla dzieci i młodzieży Power Rangers, oparty na japońskim serialu tokusatsu Seijū Sentai Gingaman.

Seria Power Rangers Zagubiona Galaktyka liczy łącznie 45 odcinków i kontynuuje niektóre wątki z sezonu Power Rangers w kosmosie.

Premiera produkcji odbyła się 6 lutego 1999 roku w Stanach Zjednoczonych, na antenie stacji Fox Kids. Finałowy odcinek został wyemitowany 18 grudnia 1999 roku na tym samym kanale. Seria była dwukrotnie emitowana w Polsce na kanale Polsat (po raz pierwszy w okresie październik 2006 – sierpień 2007 roku) w wersji z lektorem, którym był Janusz Kozioł.

Opis fabuły 
Potężny statek kosmiczny Terra Venture jest największym osiągnięciem w dziejach ludzkości. Olbrzymi wehikuł zawiera w sobie wiele kopuł siedliskowych, reprezentujących różnorodne środowiska, począwszy od jeziora, przez góry, do rozrastającego się wewnętrznego miasta, zamieszkałego przez tysiące pionierów, mających osiedlić nowy, nieznany świat. W czasie swojej podróży są oni atakowani przez niebezpiecznych kosmitów, dowodzonych przez insektopodobnego złoczyńcę Scorpiusa i jego córkę Trakeenę. Dojrzewając do obrony statku kolonizacyjnego oraz jego mieszkańców, nowy zespół Power Rangers, pochodzących z różnych dróg życiowych, jednoczy swoje siły i zostaje drużyną Galaktycznych Rangersów.

Obsada 
Poniższa lista przedstawia głównych bohaterów serialu Power Rangers Zagubiona Galaktyka wraz z nazwiskami odtwórców ról.

Rangersi

Rangersi z poprzednich serii

Zordy

Muzyka tytułowa 

Power Rangers Lost Galaxy, to muzyka tytułowa serii Power Rangers Zagubiona Galaktyka, wykorzystana m.in. w czołówce serialu. Dodatkowo utwór pojawiał się wielokrotnie w trakcie odcinków, w wersji z wokalem oraz instrumentalnej.

Kompozytorem utworu był Jeremy Sweet, który wcześniej skomponował piosenki czołówkowe dla serii Power Rangers Zeo i Power Rangers Turbo.

Wersja polska 
Opracowanie wersji polskiej: Marta BemCzytał: Janusz Kozioł

Spis odcinków 

{| style="text-align: center; width: 100%; margin: 0 auto; border-collapse: collapse;" border="1" cellpadding="1" cellspacing="1"
|- style="background: #AABBCC;"
!width="10%"| Premiera w USA
!width="10%"| Premiera w Polsce
!width="7%"| N/o
!width="7%"| Nr w serii
!width="33%"| Polski tytuł
!width="33%"| Angielski tytuł
|-
| colspan=6|
|-
| colspan=6 bgcolor=9C9C00 style="color:Black"| SEZON SIÓDMY – POWER RANGERS: ZAGUBIONA GALAKTYKA
|-
| colspan=6|
|-
| bgcolor="#DFEEEF"| 06.02.1999
| bgcolor="#DFEEEF"| 08.10.2006
| bgcolor="#DFEEEF"| 294
| bgcolor="#DFEFFF"| 01
| rowspan=3| Kwazarowa misja
| rowspan=3| Quasar Quest
|-
| colspan=4|
|-
| bgcolor="#DFEEEF"| 13.02.1999
| bgcolor="#DFEEEF"| 15.10.2006
| bgcolor="#DFEEEF"| 295
| bgcolor="#DFEFFF"| 02
|-
| colspan=6|
|-
| bgcolor="#DFEEEF"| 20.02.1999
| bgcolor="#DFEEEF"| 22.10.2006
| bgcolor="#DFEEEF"| 296
| bgcolor="#DFEFFF"| 03
| Na ratunek
| Race to the Rescue
|-
| colspan=6|
|-
| bgcolor="#DFEEEF"| 27.02.1999
| bgcolor="#DFEEEF"| 29.10.2006
| bgcolor="#DFEEEF"| 297
| bgcolor="#DFEFFF"| 04
| Żółtodziób w czerwieni
| Rookie in Red
|-
| colspan=6|
|-
| bgcolor="#DFEEEF"| 06.03.1999
| bgcolor="#DFEEEF"| 05.11.2006
| bgcolor="#DFEEEF"| 298
| bgcolor="#DFEFFF"| 05
| Tęsknota za domem
| Homesick
|-
| colspan=6|
|-
| bgcolor="#DFEEEF"| 13.03.1999
| bgcolor="#DFEEEF"| 26.11.2006
| bgcolor="#DFEEEF"| 299
| bgcolor="#DFEFFF"| 06
| Światła Oriona
| The Lights of Orion
|-
| colspan=6|
|-
| bgcolor="#DFEEEF"| 20.03.1999
| bgcolor="#DFEEEF"| 03.12.2006
| bgcolor="#DFEEEF"| 300
| bgcolor="#DFEFFF"| 07
| Podwójna służba
| Double Duty
|-
| colspan=6|
|-
| bgcolor="#DFEEEF"| 27.03.1999
| bgcolor="#DFEEEF"| 10.12.2006
| bgcolor="#DFEEEF"| 301
| bgcolor="#DFEFFF"| 08
| Zauroczenie
| The Blue Crush
|-
| colspan=6|
|-
| bgcolor="#DFEEEF"| 03.04.1999
| bgcolor="#DFEEEF"| 17.12.2006
| bgcolor="#DFEEEF"| 302
| bgcolor="#DFEFFF"| 09
| Obrońca Magmy
| The Magma Defender
|-
| colspan=6|
|-
| bgcolor="#DFEEEF"| 10.04.1999
| bgcolor="#DFEEEF"| 24.12.2006
| bgcolor="#DFEEEF"| 303
| bgcolor="#DFEFFF"| 10
| Poszukiwania słoneczników
| The Sunflower Search
|-
| colspan=6|
|-
| bgcolor="#DFEEEF"| 17.04.1999
| bgcolor="#DFEEEF"| 31.12.2006
| bgcolor="#DFEEEF"| 304
| bgcolor="#DFEFFF"| 11
| Cichy sen
| Silent Sleep
|-
| colspan=6|
|-
| bgcolor="#DFEEEF"| 01.05.1999
| bgcolor="#DFEEEF"| 07.01.2007
| bgcolor="#DFEEEF"| 305
| bgcolor="#DFEFFF"| 12
| Wzlot Oriona
| Orion Rising
|-
| colspan=6|
|-
| bgcolor="#DFEEEF"| 08.05.1999
| bgcolor="#DFEEEF"| 14.01.2007
| bgcolor="#DFEEEF"| 306
| bgcolor="#DFEFFF"| 13
| Powrót Oriona
| Orion Returns
|-
| colspan=6|
|-
| bgcolor="#DFEEEF"| 15.05.1999
| bgcolor="#DFEEEF"| 21.01.2007
| bgcolor="#DFEEEF"| 307
| bgcolor="#DFEFFF"| 14
| Atak rekinów
| Shark Attack
|-
| colspan=6|
|-
| bgcolor="#DFEEEF"| 22.05.1999
| bgcolor="#DFEEEF"| 28.01.2007
| bgcolor="#DFEEEF"| 308
| bgcolor="#DFEFFF"| 15
| Dzień odkupienia
| Redemption Day
|-
| colspan=6|
|-
| bgcolor="#DFEEEF"| 25.09.1999
| bgcolor="#DFEEEF"| 04.02.2007
| bgcolor="#DFEEEF"| 309
| bgcolor="#DFEFFF"| 16
| Przeznaczony do wielkości
| Destined for Greatness
|-
| colspan=6|
|-
| bgcolor="#DFEEEF"| 02.10.1999
| bgcolor="#DFEEEF"| 11.02.2007
| bgcolor="#DFEEEF"| 310
| bgcolor="#DFEFFF"| 17
| Skradzione piękno
| Stolen Beauty
|-
| colspan=6|
|-
| bgcolor="#DFEEEF"| 09.10.1999
| bgcolor="#DFEEEF"| 18.02.2007
| bgcolor="#DFEEEF"| 311
| bgcolor="#DFEFFF"| 18
| Misja ratunkowa
| The Rescue Mission
|-
| colspan=6|
|-
| bgcolor="#DFEEEF"| 16.10.1999
| bgcolor="#DFEEEF"| 25.02.2007
| bgcolor="#DFEEEF"| 312
| bgcolor="#DFEFFF"| 19
| rowspan=3| Zagubione Galaktyczne Bestie
| rowspan=3| The Lost Galactabeasts
|-
| colspan=4|
|-
| bgcolor="#DFEEEF"| 22.10.1999
| bgcolor="#DFEEEF"| 04.03.2007
| bgcolor="#DFEEEF"| 313
| bgcolor="#DFEFFF"| 20
|-
| colspan=6|
|-
| bgcolor="#DFEEEF"| 23.10.1999
| bgcolor="#DFEEEF"| 11.03.2007
| bgcolor="#DFEEEF"| 314
| bgcolor="#DFEFFF"| 21
| Następczyni tronu
| Heir to the Throne
|-
| colspan=6|
|-
| bgcolor="#DFEEEF"| 25.10.1999
| bgcolor="#DFEEEF"| 18.03.2007
| bgcolor="#DFEEEF"| 315
| bgcolor="#DFEFFF"| 22
| Gra zła
| An Evil Game
|-
| colspan=6|
|-
| bgcolor="#DFEEEF"| 26.10.1999
| bgcolor="#DFEEEF"| 25.03.2007
| bgcolor="#DFEEEF"| 316
| bgcolor="#DFEFFF"| 23
| Wspomnienia z Mirinoi
| Memories of Mirinoi
|-
| colspan=6|
|-
| bgcolor="#DFEEEF"| 27.10.1999
| bgcolor="#DFEEEF"| 01.04.2007
| bgcolor="#DFEEEF"| 317
| bgcolor="#DFEFFF"| 24
| Odwaga mechanika
| Green Courage
|-
| colspan=6|
|-
| bgcolor="#DFEEEF"| 28.10.1999
| bgcolor="#DFEEEF"| 08.04.2007
| bgcolor="#DFEEEF"| 318
| bgcolor="#DFEFFF"| 25
| Test czujności
| Blue to the Test
|-
| colspan=6|
|-
| bgcolor="#DFEEEF"| 29.10.1999
| bgcolor="#DFEEEF"| 09.04.2007
| bgcolor="#DFEEEF"| 319
| bgcolor="#DFEFFF"| 26
| Modliszka na kółkach
| Man Wheels Mantis
|-
| colspan=6|
|-
| bgcolor="#DFEEEF"| 01.11.1999
| bgcolor="#DFEEEF"| 15.04.2007
| bgcolor="#DFEEEF"| 320
| bgcolor="#DFEFFF"| 27
| Ostatnia walka Loyaxa
| Loyax’s Last Battle
|-
| colspan=6|
|-
| bgcolor="#DFEEEF"| 02.11.1999
| bgcolor="#DFEEEF"| 22.04.2007
| bgcolor="#DFEEEF"| 321
| bgcolor="#DFEFFF"| 28
| Czerwony romans
| A Red Romance
|-
| colspan=6|
|-
| bgcolor="#DFEEEF"| 03.11.1999
| bgcolor="#DFEEEF"| 29.04.2007
| bgcolor="#DFEEEF"| 322
| bgcolor="#DFEFFF"| 29
| Chameliac
| The Chameliac Warrior
|-
| colspan=6|
|-
| bgcolor="#DFEEEF"| 04.11.1999
| bgcolor="#DFEEEF"| 06.05.2007
| bgcolor="#DFEEEF"| 323
| bgcolor="#DFEFFF"| 30
| Do dziesiątej potęgi
| To the Tenth Power
|-
| colspan=6|
|-
| bgcolor="#DFEEEF"| 05.11.1999
| bgcolor="#DFEEEF"| 13.05.2007
| bgcolor="#DFEEEF"| 324
| bgcolor="#DFEFFF"| 31
| Moc różu
| The Power of Pink
|-
| colspan=6|
|-
| bgcolor="#DFEEEF"| 08.11.1999
| bgcolor="#DFEEEF"| 20.05.2007
| bgcolor="#DFEEEF"| 325
| bgcolor="#DFEFFF"| 32
| Ochronić Kwazarowy miecz
| Protect the Quasar Saber
|-
| colspan=6|
|-
| bgcolor="#DFEEEF"| 09.11.1999
| bgcolor="#DFEEEF"| 27.05.2007
| bgcolor="#DFEEEF"| 326
| bgcolor="#DFEFFF"| 33
| Oblicze przeszłości
| Facing the Past
|-
| colspan=6|
|-
| bgcolor="#DFEEEF"| 10.11.1999
| bgcolor="#DFEEEF"| 03.06.2007
| bgcolor="#DFEEEF"| 327
| bgcolor="#DFEFFF"| 34
| Okrutny hałas
| Turn up the Volume
|-
| colspan=6|
|-
| bgcolor="#DFEEEF"| 11.11.1999
| bgcolor="#DFEEEF"| 10.06.2007
| bgcolor="#DFEEEF"| 328
| bgcolor="#DFEFFF"| 35
| Wejście do Zagubionej Galaktyki
| Enter the Lost Galaxy
|-
| colspan=6|
|-
| bgcolor="#DFEEEF"| 12.11.1999
| bgcolor="#DFEEEF"| 17.06.2007
| bgcolor="#DFEEEF"| 329
| bgcolor="#DFEFFF"| 36
| Kosmiczny pirat
| Beware the Mutiny
|-
| colspan=6|
|-
| bgcolor="#DFEEEF"| 15.11.1999
| bgcolor="#DFEEEF"| 24.06.2007
| bgcolor="#DFEEEF"| 330
| bgcolor="#DFEFFF"| 37
| Grunchor na wolności
| Grunchor on the Loose
|-
| colspan=6|
|-
| bgcolor="#DFEEEF"| 16.11.1999
| bgcolor="#DFEEEF"| 01.07.2007
| bgcolor="#DFEEEF"| 331
| bgcolor="#DFEFFF"| 38
| Przed zachodem słońca
| Until Sunset
|-
| colspan=6|
|-
| bgcolor="#DFEEEF"| 17.11.1999
| bgcolor="#DFEEEF"| 08.07.2007
| bgcolor="#DFEEEF"| 332
| bgcolor="#DFEFFF"| 39
| Bitwa snów
| Dream Battle
|-
| colspan=6|
|-
| bgcolor="#DFEEEF"| 18.11.1999
| bgcolor="#DFEEEF"| 15.07.2007
| bgcolor="#DFEEEF"| 333
| bgcolor="#DFEFFF"| 40
| Cmentarz Hexuby
| Hexuba’s Graveyard
|-
| colspan=6|
|-
| bgcolor="#DFEEEF"| 19.11.1999
| bgcolor="#DFEEEF"| 22.07.2007
| bgcolor="#DFEEEF"| 334
| bgcolor="#DFEFFF"| 41
| Atak Tytanozaura
| Raise the Titanisaur
|-
| colspan=6|
|-
| bgcolor="#DFEEEF"| 03.12.1999
| bgcolor="#DFEEEF"| 29.07.2007
| bgcolor="#DFEEEF"| 335
| bgcolor="#DFEFFF"| 42
| Ucieczka z zagubionej galaktyki
| Escape the Lost Galaxy
|-
| colspan=6|
|-
| bgcolor="#DFEEEF"| 16.12.1999
| bgcolor="#DFEEEF"| 05.08.2007
| bgcolor="#DFEEEF"| 336
| bgcolor="#DFEFFF"| 43
| rowspan=5| Koniec podróży
| rowspan=5| Journey’s End
|-
| colspan=4|
|-
| bgcolor="#DFEEEF"| 17.12.1999
| bgcolor="#DFEEEF"| 12.08.2007
| bgcolor="#DFEEEF"| 337
| bgcolor="#DFEFFF"| 44
|-
| colspan=4|
|-
| bgcolor="#DFEEEF"| 18.12.1999
| bgcolor="#DFEEEF"| 19.08.2007
| bgcolor="#DFEEEF"| 338
| bgcolor="#DFEFFF"| 45
|-
| colspan=6|
|}

Zobacz też 
 Power Rangers
 Power Rangers w kosmosie
 Power Rangers Lightspeed Rescue

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Logo
 
 
 Power Rangers Zagubiona Galaktyka na stronie Power Rangers Central
 Power Rangers Zagubiona Galaktyka na Power Rangers Wiki

Amerykańskie telewizyjne seriale dla dzieci i młodzieży
Amerykańskie telewizyjne seriale fantastycznonaukowe
Amerykańskie telewizyjne seriale sensacyjne
Power Rangers
Seriale telewizyjne emitowane od 1999
Seriale telewizyjne zakończone w 1999